Hasborn ist der Name

einer Gemeinde in Rheinland-Pfalz, siehe Hasborn (Eifel) sowie
eines Ortsteils der Gemeinde Tholey im Saarland, siehe Hasborn-Dautweiler.